Bădescu ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Bădescu (* 1937), rumänischer Skilangläufer
 Otilia Bădescu (* 1970), rumänische Tischtennisspielerin
 Ramona Bădescu (* 1980), französische Schriftstellerin